Сборная Малайзии по футболу — национальная команда, представляющая Малайзию в международных встречах и турнирах по футболу. Управляющим органом сборной выступает Футбольная ассоциация Малайзии, которая с 1956 года является членом ФИФА, а с 1954 года — членом АФК.

В рейтинге ФИФА на 23 декабря 2021 года занимает 154-е место.

История 
29 декабря 2010 года сборная Малайзии впервые в истории одержала победу на Кубке Судзуки АСЕАН. Первый матч финала против сборной Индонезии футболисты из Малайзии выиграли со счетом 3:0, второй — завершился со счетом 2:1 в пользу Индонезии, по результатам двух матчей победителями турнира стала сборная Малайзии. В связи с победой власти Малайзии объявили пятницу, 31 декабря, нерабочим днем.

Выступления на международных турнирах

Чемпионат мира ФИФА

Кубок Азии 

* Все результаты даны с учетом квалификации

Текущий состав 
Список игроков для участия в товарищеском матче против сборной Мьянмы (26 ноября 2016):

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Малайзии
 Профиль ФИФА: Малайзия / Результаты
 Профиль АКФ: Малайзия

Малайзия